URC steht als Abkürzung für:

 Flughafen Ürümqi-Diwopu in der Volksrepublik China (IATA-Code)
 United Reformed Church, Vereinigte reformierte Kirche in Großbritannien
 United Rugby Championship, professionelle Rugbyliga
 Universal Robina Corporation, philippinischer Nahrungsmittelhersteller

Abkürzung